Yoho ist der Familienname folgender Personen:

 Mack Yoho (* 1936), US-amerikanischer Footballspieler
 Ted Yoho (* 1955), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Yoho-Nationalpark
 Joho
 Johow